Нижнее Чугли — село в Левашинском районе Дагестана

Образует сельское поселение село Нижнее Чугли как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 4 км к северо-западу от села Леваши, на реке Нахкер.

Население

Примечания 

Населённые пункты Левашинского района
Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана